Ви́ктор Евге́ньевич Па́нин — советский и российский партийный и государственный деятель.

Биография 
Виктор Евгеньевич Панин родился 7 октября 1951 года в Барнауле.

После окончания школы в 1968 году устроился на работу на завод «Трансмаш» в Барнауле. В 1969—1971 годах проходил службу в рядах Советской Армии, после чего вернулся на завод.

В 1973—1975 годах работал на Барнаульском котельном заводе, затем в 1975—1979 годах — в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения.

В 1976 году вступил в ряды КПСС.

В 1978 году окончил Барнаульский государственный педагогический институт. Проработав учителем в школе до 1981 года, вернулся на Барнаульский котельный завод.

Проработал на заводе до 1995 года (к этому времени предприятие было преобразовано в АООТ «Сибэнергомаш»), занимал должность мастера.

После образования КПРФ активно занимается партийной деятельностью. Участвовал в создании Алтайского краевого отделения КПРФ. Член Барнаульского горкома КПРФ, член президиума Алтайского крайкома КПРФ.

В декабре 1995 года В. Е. Панин был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва, член фракции КПРФ. В Госдуме был членом Комитета по труду и социальной политике.

После окончания срока депутатских полномочий Виктор Евгеньевич Панин занимает должность руководителя Государственной инспекции труда — главного государственного инспектора труда в Алтайском крае. С 2003 года он является членом Избирательной комиссии Алтайского края.

В. Е. Панин является членом редакционного совета журнала «Рынок труда Алтая» и печатается в этом журнале.

В 2007 году В. Е. Панин награждён Почётной грамотой Алтайского краевого Совета народных депутатов.

В. Е. Панин женат, в семье растут дочь и сын.

Примечания

Ссылки 
 НИИ социальных систем — депутат Панин В. Е.
 Интервью В. Е. Панина о долгах по зарплате в Алтайском крае

Члены КПСС
Члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Выпускники Алтайского государственного педагогического университета